A Luton Town FC egy 1885-ben alapított angol labdarúgócsapat, amely jelenleg az ötödosztályban, vagyis a National League-ben szerepel. Hat évvel alapítása után már profi státuszú volt, vagyis minden egyes játékosa fizetést kapott. 1897-ben csatlakozott a The Football League-hez. Három évvel később innen anyagi gondok miatt kiesett, ekkortól kezdve húsz évig a Southern Football League elnevezésű bajnokságban szerepelt. 1920-tól ismét a Football League-ben szerepelt, ahonnan 89 évi folyamatos tagság után 2009-ben esett ki, miután tartozások miatt harminc pontot levontak a csapattól.

Jelenleg a legtöbb bajnoki mérkőzés rekordját Fred Hawkes tartja, aki 1901 és 1920 között összesen 509 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Mögötte Bob Morton következik 495 fellépéssel. Az összes mérkőzést figyelembe véve fordított a sorrend, Morton 562, Hawkes 549 alkalommal lépett pályára. A legtöbbszörös válogatott Luton-játékos Mal Donaghy, aki a klubnál töltött ideje alatt ötvennyolcszor kapott lehetőséget az északír válogatottban.

A gólrekordot 1949 és 1964 között szerzett 276 találatával Gordon Turner tartja. 243 bajnoki gólja szintén rekord. Legközelebb hozzá, majdnem száz góllal lemaradva, Andy Rennie található 162, illetve 147 góllal. Joe Payne nevéhez fűződik az egy szezonban szerzett legtöbb gól rekordja, az 1936-37-es szezonban a bajnokságban 55, összesen 58 alkalommal talált az ellenfelek hálójába. Ő szerezte a legtöbb gólt egyazon meccsen is, a Bristol ellen tíz alkalommal is betalált.

A legjobb ötven játékos 
2009-ben, a Luton kiesését követően a The Times munkatársa, Denis O'Donoghue összeállított egy ötvenfős listát a klub addigi legjobb játékosaiból.

 A félkövér betűtípussal jelzett játékosok jelenleg is a klub játékosai.
 A kék háttérrel jelzett labdarúgók válogatottak is voltak.
 A padlizsán színnel jelzett évek azt jelzik, hogy az adott játékos teljes karrierjét a Lutonnál töltötte.
 A zöld háttérrel jelzett megjegyzések azt jelzik, hogy a játékos valamilyen rekord tulajdonosa.

Egyéb játékosok 

A fent felsorolt játékosokon kívül itt a legalább száz fellépéssel rendelkezők vagy valamilyen rekord tulajdonosai szerepelnek.

Források 

 
Klubcsapatok játékosainak listái